Martin Eigler ist der Name folgender Personen:

* Martin Eigler der Ältere († 1769), deutscher Schreiner
 Martin Eigler der Jüngere (1756–1806), deutscher Schreiner
 Martin Eigler (Regisseur) (* 1964), deutscher Regisseur und Drehbuchautor